

Cucina
 Cecìna – piatto tipico della cucina toscana
 Cecina – insaccato tipico della cucina peruviana

Geografia
 Cecina – comune italiano in provincia di Livorno
Cecina Mare – frazione del suddetto
 Cecina – frazione del comune di Larciano in provincia di Pistoia
 Cecina – frazione del comune di Fivizzano in provincia di Massa-Carrara
 Cecina – fiume della Toscana

Persone 
 Cecina – comandante romano di origine etrusca
 Cecina – antica famiglia etrusca di Volterra